Абдурахим Газиевич Хаджибаев (02.10.1934-08.01.2003) — советский и таджикский учёный в области экономики АПК, член-корреспондент ВАСХНИЛ (1991).

Биография 
Родился в с. Костакоз Гафуровского района Таджикской ССР. Окончил Саратовский экономический институт (1957).
 1957—1978 младший, старший научный сотрудник, заведующий сектором трудовых ресурсов Совета по изучению производственных сил АН ТаджССР.
 1978—1985 заведующий отделом экономики, заместитель директора по научной работе Таджикского НИИ «Земледелие»,
 1985—1993 директор НИИ экономики и организации с.-х. производства.
 1993—2000 вице-президент Таджикской Академии с.-х. наук.

Научная сфера — развитие региональной аграрной экономики, демография трудовых ресурсов, экономика сельского хозяйства.

Доктор экономических наук (1982), профессор (1988), член-корреспондент ВАСХНИЛ (1991), академик Таджикской академии с.-х. наук (1994).

Награждён Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Республики Таджикистан (1976), юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).

Опубликовал более 100 научных трудов, в том числе 35 книг и брошюр.
Сочинения:
 Резервы повышения производительности труда в хлопководстве / АН ТаджССР. Совет по изучению производит. сил. — Душанбе: Дониш, 1966. — 79 с.
 Актуальные проблемы воспроизводства населения и эффективного использования трудовых ресурсов Таджикской ССР [Текст] / Под ред. чл.-кор. АН ТаджССР, проф. Р. К. Рахимова ; АН ТаджССР. Совет по изучению производит. сил. - Душанбе : Дониш, 1976. - 253 с., 3 л. табл. : ил.; 27 см.
 Использование трудовых ресурсов в сельском хозяйстве Таджикистана [Текст] / Н. Н. Шатских, А. Г. Хаджибаев ; Отв. ред. Х. Ахтамов ; АН Тадж. ССР. Совет по изучению производит. сил. - Душанбе : Дониш, 1969. - 122 с. : граф., карт.; 21 см.

Источники 
 http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RH/000054.shtm
 А. Г. ХАДЖИБАЕВУ 60 лет. Аграрная наука. Колос, 1995